Королевская военная академия Чулачомклао (CRMA) ( или รร.จปร.) — военная академия Королевской тайской армии (КТА). Основана в 1887 году. Академию закончили большинство из Таиландских военачальников, многие из которых стали Тайскими премьер-министрами. Академия имеет интенсивную программу обучения. На каждом её отделении учатся около 200 курсантов.

История 
Королевская военная академия Чулачомклао была основана 5 августа 1887 года королём Чулачомклао (король Рама V), также известного как король Чулалонгкорн. Изначально она называлась Королевская военная академия. 1 января 1948 года Королевская военная академия была объединена с Политехническим институтом Королевской тайской армии и получила название Королевская военная академия Чулачомклао в честь короля Чулачомклао.

Королевская военная академия Чулачомклао изначально размещалась во дворце Саранром в Бангкоке. Там она функционировала в течение 77 лет. В 1909 году академия переехала на Ратчадамноен авеню в Бангкоке. 10 июля 1986 года академия переехала в новый учебный комплекс в Као Ча-Нгоке, район Муанг в провинции Накхон Найок, 140 км к северо-востоку от Бангкока.

Курсанты 
В Королевскую военную академию Чулачомклао принимают на учёбу только мужчин после трех лет обучения в Военной подготовительной школе (AFAPS).

Каждый учебный год восемь-десять курсантов получают стипендии Королевской тайской армии. Это почетные стипендии и их выдают курсантам, отличившимся в учёбе.

В конце четвёртого курса курсантам выпускникам со степенью бакалавра присваивается звание лейтенанта Королевской тайской армии.

В состав Королевской военной академии Чулачомклао входят: центральный корпус академии, кадетские корпуса, где проживают курсанты, учебный отдел, отдел военного образования, секции общефизической подготовки, секции обслуживания, пехотный батальон поддержки.

Ежедневный график обучения курсантов следующий: подъём в 05:30. Личная гигиена в течение одного часа, завтрак. Занятия начинаются в 08:00 и заканчиваются в 15:00. Курсанты ежедневно занимаются военной подготовкой и спортом с 15:30 до 17:00. Самоподготовка запланирована на время после ужина — с 19:00 до 21:00.

Ежегодная военная подготовка курсантов проводится в январе после второго учебного семестра. Каждое курс проходит также специальную подготовку. Например, курсанты первого курса проходят обучение в пехотном центре. Курсанты третьего курса проходят парашютную подготовку.

Учебные программы 

Учебные программы академии различны для бакалавров технических наук, бакалавров наук и бакалавров общественных наук:
 Для бакалавров технических наук:
 Машиностроение;
 Телекоммуникации? электротехника;
 Вычислительная техника;
 Гражданское строительство;
 Промышленный инжиниринг;
 Промышленное производство боеприпасов;
 Силовая электротехника;
 Авиационная техника;
 Для бакалавров наук:
 Информатика;
 Общие науки;
 Науки об окружающей среде;
 Информационные технологии;
 Прикладная химия;
 Для бакалавров общественных наук;
 Социальные науки;
 Государственное управление;
 Управление.

Выпускники 
 Фельдмаршал Пибун Сонгкрам, премьер-министр в 1938—1944 и 1948—1957 годах.
 Фельдмаршал Сарит Танарат, премьер-министр, военный диктатор в 1957—1963 годах.
 Фельдмаршал Таном Киттикачон, премьер-министр в 1963—1973 годах.
 Фельдмаршал Прапат Чарусатьен, вице-премьер в 1963—1973 годах.
 Полковник Наронг Киттикачон, генеральный секретарь военной хунты в 1971—1972 годах.
 Генерал Прем Тинсуланон, премьер-министр в 1980—1988 годах.
 Генерал Сурайуд Чуланон, премьер-министр в 2006—2008 годах.
 Генерал Прают Чан-Оча, премьер-министр Таиланда с 2014 года.

Литература 
 Martina Peitz: Tigersprung des Elefanten. Rent seeking, nation building und nachholende Entwicklung in Thailand. Lit Verlag, Wien, Zürich, Berlin 2008, S. 125.
 Joseph J. Wright: The Balancing Act. A History of Modern Thailand. Asia Books, Oakland, CA 1991, ISBN 9748206629, S. 366.
 Donald F. Cooper: Thailand. Dictatorship or Democracy? Minerva Press, 1995, ISBN 1858634164, S. 176.

Примечания

Ссылки 
 Королевская военная академия Чулачкклао
 Королевская военная академия Чулачклаклао

Учебные заведения, основанные в 1887 году
Вооружённые силы Таиланда